Провинции Аргентины часто группируются в 8 географических регионов.

Регионы 
Список регионов с запада на восток и с севера на юг:
 Аргентинский Северо-Запад: Жужуй, Сальта, Тукуман, Катамарка
 Гран-Чако: Формоса, Чако, Сантьяго-дель-Эстеро
 Междуречье: Мисьонес, Энтре-Риос, Корриентес
 Куйо: Сан-Хуан, Ла-Риоха, Мендоса, Сан-Луис
 Пампа: Кордова, Санта-Фе), Ла-Пампа, Буэнос-Айрес
 Патагония: Рио-Негро, Неукен, Чубут, Санта-Крус, Огненная Земля

Тем не менее, существуют разные подходы к аргентинским регионам. Пампа часто разделяется на Влажную Пампу и Сухую Пампу, и иногда на Пампасскую равнину и Пампинские Сьерры. Иной географический анализ включает другие определённые регионы, среди которых чаще всего встречаются Комауэ и Центральный Чако.

Независимо от используемой системы регионов, некоторые провинции входят больше чем в один регион. Например, юго-западная Сантьяго-дель-Эстеро иногда считается частью регона Сьерры, или даже Влажной Пампы, тогда как южная часть Ла-Пампы иногда называется Сухая Пампа и включается в Патагонию. Наконец, Ла-Риоха иногда считается частью региона Куйо вместо Северо-Запада.

Наконец, часть Антарктиды, на которую претендует Аргентина, известна как Аргентинская Антарктика, в которой располагаются несколько аргентинских баз.

Расширенные регионы 
 Аргентинский Северо-Запад
 Гран-Чако
 Междуречье
 Куйо
 Пампа
 Влажная пампа
 Сухая Пампа
 Патагония
 Комауэ
 Аргентинская Антарктика (по Договору об Антарктике)

См. также 
 Административное деление Аргентины
 География Аргентины

Литература

Примечания 

Области Аргентины
Административное деление Аргентины